Iglicznia – nazwa stosowana dla kilku gatunków ryb i drzew:
 
 iglicznia (Syngnathus typhle) 
 iglicznie – ryby zaliczane do rodziny Syngnathidae

 iglicznia (syn. glediczja) – rodzaj roślin z rodziny bobowatych